Чи́ко (, «малый», «мальчик»):

Топоним 
 Чико — город в округе Бьютт, штата Калифорния, США.
 Чико — муниципальный аэропорт города Чико, Калифорния, США.
 Шико () — округ в штате Арканзас, США.
 Мендоса-Чико — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

Имя, прозвище 
 Чико Бучикхи (род. 1954) — французский музыкант, гитарист, бывший участник группы Gipsy Kings.
 Чико Серра (род. 1957) — бразильский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Прочее 
 Чико — кот, от лица которого написана биография его хозяина, Йозефа Ратцингера, начиная с рождения и до избрания его папой римским Бенедиктом XVI.
 «Чико и Рита» — испанский мультипликационный фильм 2010 года в авторском стиле о любви, мамбо и джазе.

См. также 
 Чика
 Чик
 Чики